DBS steht für:
 Aston Martin DBS, ein englischer Sportwagen (1967–1972)
 Aston Martin DBS (2007), ein englischer Sportwagen (seit 2007)
 Deep Brain Stimulation, auf Deutsch Tiefe Hirnstimulation, neurochirurgisches Verfahren zur Behandlung von Bewegungskrankheiten
 Demand-Based Switching, Technik zum Stromsparen in Intel-Prozessoren
 Depth below Surface, Tiefe unter Wasserspiegel – ein Datensatz in NMEA-0183
 Deutsche Bibliotheksstatistik
 Deutscher Behindertensportverband, deutscher Dachverband für Sport von Menschen mit Behinderung
 Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiter, siehe Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit #Geschichte
 Deutscher Bildungsserver, Informationsportal zum deutschen föderalen Bildungswesen
 Deutscher Bundesverband für akademische Sprachtherapie und Logopädie
 Development Bank of Singapore, siehe DBS Bank
 Direct Broadcasting Satellite, siehe Rundfunksatellit
 Dragon Ball Super, eine Anime-Serie und dessen Manga-Adaption (2015–2018)
 Dried blood spot (Trockenblut), eine Methode zur Probennahme und Untersuchung von Blut
 Durchblutungsstörung im allgemeinen medizinischen Jargon v. a. bei medizinischer Dokumentation
 Datenbanksystem, System zur elektronischen Datenverwaltung
 Dubois Municipal Airport (Idaho) (IATA-Code), Flughafen von Dubois (Idaho), Clark County (Idaho), Idaho

Abkürzung